Pekelník – szczyt w słowackiej Małej Fatrze
 Piekielnikowa Turnia (Pekelník) – turnia w słowackich Tatrach Wysokich